Zero kan syfta på:

 Zero Music Magazine – svensk tidskrift
 Zero (sång) – en låt av gruppen The Smashing Pumpkins
 Coca-Cola Zero – en sockerfri variant av läskedrycken Coca-Cola
 Zero – en tidigare pseudonym för artisten Robert Broberg
 Zero (företag) - svenskt belysningsföretag i Nybro grundat 1978
 Mitsubishi A6M Zero – japanskt flygplan under tiden för andra världskriget
 Zero the Kamikaze Squirrel – TV-spel
 Mega Man Zero (serie) – huvudpersonen i spelen

Geografi

Indien 

 Ziro (ort i Indien), Arunachal Pradesh, Lower Subansiri, 

Robotskapade Indienförgreningar